Наска (исп. Nazca) — многозначный термин.

 Наска — пустынное плато и литосферная плита на южном побережье Перу. 
 Наска — доколумбова цивилизация, которая существовала в нескольких долинах на южном побережье Перу.
 Наска — литосферная плита, расположенная в восточной части Тихого океана.
 Наска, Козма (1921–1944) — Народный герой Албании.